Virgin est le mot anglais qui signifie vierge. Il peut désigner :

Personnalités 
 Arthur Russell Virgin, un banquier, directeur de grande société, producteur agricole et philanthrope à North Hatley, dans la MRC Memphrémagog, en Estrie, au Québec, au Canada.
 Craig Virgin (né 1955), coureur américain de longue distance
  (1876–1950), général suédois de l'Air Force
  (1920–2004), diplomate suédois
 , journaliste canadien, acteur et hôte de télévision
  (né 1939), joueur de cricket anglais

Arts et culture

Cinéma et télévision 
Virgin Suicides, un film américain réalisé par Sofia Coppola en 1999 ;
Virgin est un court métrage américain réalisé par David Mitchell en 2002 ;
 Virgin est un film américain réalisé par Deborah Kampmeier en 2003 ;
 Virgin est un film indonésien réalisé par Hanny Saputra en 2005 ;
Virgin River est une série télévisée américaine dramatique développée par Sue Tenney en 2019.
Jane the Virgin, une série télévisée américaine.

Musique 
 Virgin est un groupe de musique pop polonais.
 Virgin Black est un groupe de metal gothique australien.
 The Virgins est un groupe de rock américain.
 Like a Virgin est le titre d'un célèbre single de la chanteuse américaine Madonna.
 Virgin est un label discographique jamaïcain.
 Virgin est un album du groupe exist†trace.

Entreprises 

Virgin fait principalement référence :

 Au groupe industriel Virgin Group créé par le Britannique Richard Branson et aux sociétés du groupe qui déclinent cette marque dont : 
Virgin Megastore, chaîne de distribution de biens culturels (marque possédée seulement dans certains pays ; en France, par Butler Capital Partners & Lagardère, aujourd'hui disparue).
 Virgin Atlantic, Virgin America, Virgin Australia et Virgin Nigeria Airways, compagnies aériennes.
 Virgin Trains, compagnie ferroviaire.
 Virgin Cola, fabrication et distribution de sodas.
 Virgin Interactive, éditeur de jeux vidéo.
 Virgin Mobile, opérateur virtuel de téléphonie mobile.
 Virgin Galactic, société qui vise à proposer du tourisme spatial.
 Virgin Comics, éditeur de comics (2006-2008). La licence en France est détenue conjointement par Panini et Soleil.
 Virgin Racing, écurie de Formule 1 créée en 2010.
 Virgin Books, maison d'édition.
 À la suite de la cession de certaines activités du Virgin Group, la marque Virgin est aussi utilisée par d'autres groupes :
Virgin 17, chaîne de télévision de Lagardère Active, cédée au printemps 2010 au groupe Bolloré qui l'avait renommée Direct Star (actuelle CStar).
 Virgin Records (dont le label Real World) par la société EMI.
 Virgin Cinema par la société française UGC.
 Virgin Radio par le Scottish Radio Group au Royaume-Uni et par Lagardère Active en France (ex-Europe 2).
 Virgin Express, ayant fusionné avec Brussels Airlines qui l'a racheté.

Toponymes 

 La rivière Virgin, affluent du Colorado qui coule dans le sud-ouest des États-Unis.
 Virgin, ville des États-Unis.
 Virgin, toponyme de Montserrat aux petites Antilles.

Divers 

 Virgin est aussi un prénom.

Homonymie de titre